Este artigo documenta os impactos da pandemia de COVID-19 na Hungria e pode não incluir todas as principais respostas e medidas contemporâneas.


Casos

Infeções por município

Gráficos de evolução epidemiológica

Cronologia

4 de março  
Os dois primeiros casos conhecidos foram estudantes do Irão, que estudavam na Hungria. Um deles estava matriculado na Faculdade de Farmácia da Universidade de Semmelweis. O aluno não cumpriu as medidas preventivas exigidas pela universidade como precaução. Tinha sido visto por um clínico geral e foi diagnosticado com infeção bacteriana para não ter que se colocar em quarentena e, em vez disso, participou em cursos realizados em inglês com 16 outros estudantes. A outra pessoa estudava na Universidade Szent István, em Gödöllő, que depois de voltar do Irão, fez uma auto-quarentena. Não participou em aulas na universidade, foi ao Hospital Saint Ladislaus e declarou que havia chegado de um território infectado.

Ambos foram transportados para o Hospital Saint Ladislaus. Tinham sintomas leves. Voltaram à Hungria em 26 e 28 de fevereiro.

5 de março 
Uma terceira infeção foi anunciada. Um britânico de 69 anos que trabalhava em Milão e viajava frequentemente entre Milão e Debrecen. Teve febre, então visitou um médico. Foi diagnosticado com COVID-19 e transportado para o Hospital Gyula Kenézy. Logo depois, o quarto infetado foi anunciado. Era namorada de um dos estudantes iranianos que foram diagnosticados pela primeira vez. Foi proativamente isolada quando o vírus foi diagnosticado nos iranianos.

7 de março  
O quinto infetado foi identificado em 7 de março, um homem de 70 anos que pode ter sido infetado pelo filho. O filho tinha visitado outros países, como a Itália.

8 de março  
A sexta e a sétima pessoas infetadas foram anunciadas em 8 de março. Foram expostas às cinco pessoas diagnosticadas anteriormente. Um deles era amigo de um dos estudantes iranianos que participava numa festa de aniversário. A outra era a esposa húngara do britânico em Debrecen.

9 de março  
Duas outras pessoas foram dadas como infetadas e, como no dia anterior, uma delas também teve contacto com o primeiro aluno iraniano infetado. A outra era a esposa do homem mais velho que foi isolado.

10 de março  
Três novos casos foram descobertos com estudantes relacionados ao primeiro aluno iraniano infetado e permaneceram em quarentena.

11 de março  
O governo húngaro declarou estado de emergência.
Uma húngara foi anunciada como a 13ª infetada. Ela entrou em contacto com a primeira pessoa isolada em Debrecen. Devido a isso, foi hospitalizada por vários dias.

Ocorreu a primeira morte que poderá ter sido causada pelo coronavírus. Uma mulher de 99 anos estava no Hospital Saint Imre, onde foi operada . Após a operação bem-sucedida, ela teve febre e pneumonia. A sua filha - que a visitava regularmente - teve pneumonia no mesmo dia. Mais tarde, a filha foi diagnosticada com COVID-19. A sua mãe nunca foi testada e, portanto, não foi registada em conexão com o coronavírus.

12 de março  
Três novos casos foram relatados. Um era estudante do Irão (contacto do primeiro caso) e os outros dois cidadãos húngaros. Um dos dois húngaros infetados era uma mulher que estava no Hospital Saint Ladislaus já há vários dias, o outro era um homem viajante de Israel. János Szlávik, chefe do Departamento de Infectologia do South Pest Center Hospital, confirmou que um cidadão iraniano, mantido em quarentena, havia recuperado. Todos os resultados dos seus testes foram negativos.

13 de março  
Mais 3 casos foram relatados, todos cidadãos húngaros. Um deles, um homem de 67 anos, esteve em contacto com várias pessoas do exterior em virtude do seu trabalho. Um outro, um homem de 41 anos, que estave recentemente na Holanda e na Inglaterra. O terceiro, um homem de 27 anos, que havia viajado para Israel com uma das pessoas infetadas já conhecidas.

14 de março  
11 novas pessoas foram diagnosticadas com COVID-19, elevando o total para 30; 6 foram anunciados pela manhã e 5 à noite. Todos os novos casos eram cidadãos húngaros. Os pacientes recém-diagnosticados incluem pessoas que estiveram na Itália e uma pessoa cujo membro da família havia retornado da Áustria.

15 de março  
Mais duas pessoas foram diagnosticadas com COVID-19, totalizando 32. Ambos os casos eram cidadãos húngaros.

No mesmo dia, Sándor Szaniszló, autarca de Pestszentlőrinc-Pestszentimre, anunciou a morte de um paciente no Hospital St Ladislaus que havia sido diagnosticado com coronavírus. É a primeira vítima oficial da pandemia na Hungria, um homem de 75 anos.

16 de março  
Regista-se um segundo paciente recuperado, era do Irão.

18 de março  
47 das 58 pessoas infetadas confirmadas eram húngaras, 9 iranianas, 1 britânica e 1 cazaque.

19 de março  
Estavam infetados 9 iranianos, 1 britânico, 1 cazaque e 62 húngaros; totalizando 73 casos. 6 estavam em estado crítico e estavam nos Cuidados Intensivos do South Pest Center Hospital.

20 de março  
Haviam 85 infeções confirmadas: 10 iranianos, 1 britânico, 1 cazaque e 73 cidadãos húngaros. Seis deles estavam em estado crítico, enquanto sete haviam recuperado. Nesse dia, três homens, de 79, 68 e 53 anos, morreram devido à COVID-19; o último tinha várias doenças crônicas.

21 de março 
O número de casos confirmados era de 103: 10 cidadãos iranianos, 2 britânicos, 1 cazaque, 1 vietnamita e 89 húngaros.

22 de março 
O número de casos confirmados era de 131: 10 cidadãos iranianos, 2 britânicos, 1 cazaque, 1 vietnamita e 117 húngaros.

30 de março  
A Assembleia Nacional aprovou o controverso decreto lei que tornou o estado de emergência por tempo indeterminado, permitindo ao Primeiro Ministro Orbán governar por decreto durante o mesmo.

9 de abril 
O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, anunciou que as atuais restrições serão estendidas por tempo indeterminado.

27 de abril 
O uso de máscara ou outra proteção facial passou a ser obrigatório na capital Húngara, Budapeste. Mais de 70 personalidades europeias apelaram à União Europeia para que acione urgentemente sanções à Hungria, face ao decreto de estado de emergência que põe em causa a democracia.

Meios e preparação 
No final de janeiro de 2020, uma equipa operacional húngara foi formada, liderada pelo ministro do Interior, Sándor Pintér , e Miklós Kásler, ministro dos Recursos Humanos, e incluiu a cirurgiã geral Cecília Müller, Károly Papp, diretora do Departamento de Segurança do Ministério do Interior, János Balogh, Líder Nacional da Polícia e a Alta Direção Nacional de Gestão de Desastres, Centro Anti-Terrorismo, Hospital Central de Pest Sul, Serviço Nacional de Saúde e Ambulância Nacional. A equipa anunciou imediatamente o seu plano de contingência contra a propagação do vírus. Depois de detetar o vírus no país, anunciaram que a equipa operacional realizaria reuniões diárias ao meio-dia.

Em 1 de fevereiro, o porta-voz do Comando Nacional de Execução de Penalidades (BVOP) anunciou que os prisioneiros de Debrecen e Sátoraljaújhely começaram a produção de máscaras sanitárias. Eles produzem 20 000 máscaras diariamente num turno de 12 horas, que são armazenadas em diferentes repositórios em todo o país. Eles continuamente entregam essas máscaras para os clínicos gerais.

Como no início a pandemia estava concentrada em Wuhan, os húngaros que lá moravam e que queriam voltar para a Europa, foram repatriados para casa pela França. As sete pessoas afetadas ficaram em quarentena por duas semanas. Como permaneceram saudáveis durante esse tempo, foram libertadas em 16 de fevereiro.

Devido aos eventos e notícias relacionados ao surto do novo coronavírus, durante fevereiro de 2020, vários produtos - como materiais de limpeza anti-sépticos, máscaras e alimentos não perecíveis - estavam em falta em muitas lojas na Hungria. Tamás Schanda, subsecretário estratégico e político de Inovação e o Ministério da Ciência, disseram que "o governo entende as preocupações das pessoas, mas especialistas dizem que é desnecessário e inútil acumular alimentos não perecíveis". A acumulação de mercadorias diminuiu rapidamente, e a deteção do vírus em março não causou problemas mensuráveis nas lojas.

O governo da Hungria lançou sua página oficial e página oficial do Facebook sobre o novo coronavírus, ambos em 4 de março de 2020.

Em 7 de março, as cerimónias nacionais que marcam o aniversário da Revolução Húngara em 15 de março foram canceladas. Outras cidades e vilas tomaram decisões semelhantes. Também foi adiada uma feira de empregos entre os dias 18 e 19 de março na Universidade de Tecnologia e Economia.

A frequência de desinfeção nos veículos de transporte público de Budapeste aumentou, e a regra sobre o uso apenas da primeira porta de embarque foi suspensa, para diminuir a aglomeração. Em 13 de março, também foram introduzidas regras semelhantes em relação ao transporte público em Miskolc.

O Serviço Nacional de Ambulâncias forneceu mais ambulâncias em todo o país para facilitar o manuseio de pacientes crescentes. 145 camas foram libertadas no Hospital Saint Ladislaus. Tendo uma capacidade, agora, de 81 quartos com 189 camas. Se estes forem preenchidos, outros hospitais, capazes de lidar com esse tipo de situação, também serão usados para locais de quarentena noutras partes do país. Desde 8 de março, é proibido visitar alguém em um hospital ou em qualquer instituição social que ofereça permanência prolongada. O Jardim Zoológico e Botânico de Budapeste, bem como todos os banhos termais, permanecerão fechados a partir de 16 de março. Começando no mesmo dia, o BuBi pode ser usado por 100 HUF.

Em 17 de março, o Cirurgião Geral anunciou que o Laboratório Nacional de Segurança do Centro Nacional de Segurança da Saúde isolou com sucesso o COVID-19 da amostra de um paciente húngaro, que poderia ser usada nas pesquisas e produção de uma nova vacina na Hungria. Um consórcio fundado pelo Departamento de Imunologia da Faculdade de Ciências da Universidade Eötvös Loránd, Instituto Biológico da Faculdade de Ciências da Universidade de Pécs, Richter Gedeon e ImmunoGenes está envolvido em desenvolvimentos biotecnológicos internacionais. Imre Kacskovics, líder do Departamento de Imunologia da ELTE, disse que o produto atualmente em preparação na primeira fase não será uma vacina, ele fornece apenas imunidade passiva, mas não será capaz de preparar o corpo para lutar contra o vírus. Alguns dias após o isolamento bem-sucedido da Equipe de Pesquisa Bioinformática do Centro de Pesquisa Szentágothay János da Universidade de Pécs, os especialistas em virologia da universidade, encontraram o genoma do novo coronavírus humano SARS-CoV-2.

Em 19 de março, Andrea Bártfai-Mager, Ministra sem pasta, responsável pela Riqueza Nacional e a equipa liderada por ela, preparou recomendações que foram a base das decisões económicas publicadas no dia seguinte.

Estado de emergência 
Em 11 de março, o governo húngaro declarou estado de emergência. Enquanto esses períodos geralmente duram 15 dias (após os quais o estado de emergência deve ser renovado pelo Parlamento), o ministro do adjunto do Primeiro Ministro Gergely Gulyás declarou que as medidas podiam estar em vigor indefinidamente, como "existe um consenso de que a duração desse período pode ser não apenas semanas, mas meses ". Foram proibidas reuniões públicas num espaço fechado com mais de 100 pessoas, eventos desportivos que poderiam atrair mais de 500 espectadores devem ser realizados a portas fechadas e programas de câmbio foram suspensos. As universidades receberam ordens para suspender aulas presenciais e mudar para cursos on-line.

As escolas básicas e secundárias foram inicialmente excluídas do encerramento, devido a uma avaliação inicial de que o COVID-19 não tinha um impacto tão sério nas crianças. O Ministério dos Recursos Humanos recomendou que as escolas suspendessem visitas de estudo, aulas ao ar livre e programas de intercâmbio. Em 13 de março, durante uma entrevista no rádio, o primeiro-ministro Viktor Orbán afirmou que os jardins de infância também foram excluídos, uma vez que os pais teriam que garantir a supervisão das crianças e os professores seriam obrigados a tirar licença sem vencimento. Naquela noite, Orbán anunciou que as escolas de ensino básico e secundário seriam fechadas suspendendo as aulas presenciais a partir de 16 de março.

Em 16 de março, o primeiro-ministro Orbán anunciou mais restrições, incluindo o cancelamento de todos os eventos e a proibição de restaurantes e cafés de operar para além das 15h. Somente mercearias e farmácias poderiam permanecer abertas após esse período. Além disso, foi anunciado que o país permitiria a entrada apenas de cidadãos húngaros. Apesar dos avisos emitidos pela equipe operacional sobre comportamento responsável e moderação, um segurança de 30 anos compartilhou notícias falsas no YouTube sobre a pandemia. Foi objeto de ação policial.

Governar por decreto 
Em 30 de março, a Assembleia Nacional aprovou o decreto lei 137-53 que tornou indefinido o estado de emergência e permitiu ao Primeiro Ministro Orbán governar por decreto durante o mesmo. Durante o estado de emergência, as eleições suplementares e os referendos nacionais e locais devem ser adiados até após a conclusão do estado de emergência, e os órgãos deliberados dos governos locais e os governos autónomos das minorias nacionais não podem ser dissolvidos. O ato também torna a distribuição deliberada de informações enganosas que obstruem as respostas à pandemia puníveis com pena de até cinco anos de prisão, e quebrar a quarentena punível com pena até três.

O projeto enfrentou oposição por conter restrições indefinidas sobre esses poderes, bem como preocupações com a possibilidade de que a proibição de "notícias falsas" no projeto pudesse ser abusada pela censura de opiniões divergentes em relação à resposta do governo. Em 31 de março, membros liberais do parlamento europeu manifestaram preocupações de que o projeto fosse incompatível com a presença na União Europeia. Sem mencionar a Hungria, a presidente da Comissão Europeia , Ursula von der Leyen, chamou à atenção de que as medidas para controlar a pandemia devam ser "limitadas ao necessário e estritamente proporcional" e "não à custa de nossos princípios e valores fundamentais, estabelecidos nos tratados". .

Em 1 de abril, 13 estados membros da UE emitiram uma declaração conjunta, afirmando que estavam "profundamente preocupados" com iniciativas de emergência que violam a democracia, os direitos fundamentais e o estado de direito. A declaração não se refere explicitamente à Hungria; o país aderiu à declaração no dia seguinte.

Restrições de viagem e entrada 
As restrições de entrada foram inicialmente direcionadas para países com grande número de casos. O país começou inicialmente a suspender a admissão de migrantes de suas zonas de trânsito na fronteira com a Sérvia, invocando o surto no Irão. Em 6 de março, a Hungria suspendeu a emissão de vistos para cidadãos iranianos. Em 9 de março, começaram a surgir restrições no tráfego aéreo com o norte da Itália devido ao surto no país. Em 11 de março, conforme o estado de emergência, a Hungria proibiu a entrada no país de estrangeiros via China, Irão, Itália e Coreia do Sul. Os cidadãos húngaros ainda teriam permissão para retornar, mas seriam obrigados a 14 dias de quarentena após o regresso. Os controlos nas fronteiras com a Áustria e a Eslovénia também foram reimplementados, e o governo suspendeu as viagens dos seus oficiais sem aprovação prévia. Em 13 de março, Israel foi adicionado à lista de restrições após dois casos húngaros infetados estavam interligados com viagens ao país.

Em 16 de março, a Hungria restringiu a entrada no país apenas aos seus cidadãos.

Decisões económicas para fazer gestão da emergência 
O ministério das Finanças, chefiado por Mihály Varga, disse que o governo tinha que reagir às reais necessidades da economia e ainda estava à espera do feedback da câmara de comércio e indústria. Em 18 de março, ao início da tarde, Viktor Orbán anunciou várias decisões futuras. Embora ele tenha usado sua própria página no Facebook em vez dos canais de comunicação dedicados. As decisões foram as seguintes:

 Todos os pagamentos vencidos, causados por empréstimos a pessoas e empresas são suspensos. Sendo válido também para pagamento de capital e juros. Vigorando até o final do ano.
 Os empréstimos de curto prazo para empresas são prolongados até 30 de junho.
 Os empréstimos entregues a partir de 19 de março podem ter um máximo de 5% acima da taxa de juros do Banco Nacional Húngaro .
 O governo remete os subsídios que devem ser pagos com base no número de funcionários nas áreas de turismo, restauração, lazer, desporto, cultura e serviços de táxi pessoais. Os funcionários que trabalham nesses setores não precisam pagar um subsídio de pensão e a taxa pelo recebimento dos benefícios do setor de saúde é a taxa mínima declarada no ato.
 Os taxistas sujeitos ao sistema tributário Kata estão isentos de impostos até 30 de junho.
 Os contratos de aluguer relacionados aos setores listados acima não podem ser revogados, as taxas de aluguer não podem ser aumentadas.
 A contribuição para o desenvolvimento do turismo (uma espécie de imposto) fica suspensa até 30 de junho.
 As regras trabalhistas serão mais flexíveis, para facilitar acordos entre empregadores e funcionários.

Essas mudanças foram publicadas na edição de 18 de março do jornal oficial da Hungria. Mihály Varga, responsável pelas Finanças e representantes da Associação Bancária da Hungria, realizaram uma reunião sobre as ações listadas acima.

Impacto no desporto 
Quase todos os eventos desportivos foram afetados pelo estado de emergência declarado em 11 de março. Foram proíbidos todos os eventos em locais fechados com pelo menos 100 e todos os eventos ao ar livre com pelo menos 500 participantes. Como consequência, a 25ª jornada de 2019-2020 de Nemzeti Bajnokság, teve que ser realizada à porta fechada. Apenas 6 dos 55 estados membros da UEFA tiveram partidas com espetadores. No dia 16 de março, foi tomada uma a decisão de suspensão do campeonato.

Em 11 de março, foi terminado o campeonato húngaro de hóquei no gelo da Erste Liga 2019-2020, que estava na semifinal e a mesma decisão foi tomada sobre todos os outros campeonatos de hóquei no gelo do país. Todas as partidas de campeonatos e séries de torneios organizadas pela Hungarian Handball Association foram suspensas. A mesma decisão foi tomada pela Federação Húngara de Polo Aquático. Os campeonatos de basquete e vólei também foram suspensos. O Campeonato Nacional de Natação também foi prolongado. A Associação Húngara de Boxe anunciou o repatriamento de participantes de Londres, onde estavam em andamento as qualificações para os Jogos Olímpicos de Verão de 2020. A Federação Húngara de Karaté anunciou o cancelamento temporário do calendário de competições. Em 13 de março, foram canceladas as três étapas do Giro d'Italia no país. Em 17 de março, a mais conhecida competição de bicicleta húngara, o Tour de Hongrie, foi adiado de maio para outubro.

Devido ao estado de emergência na Bulgária, foram cancelados todos os eventos desportivos do país até 29 de março. Como resultado, a partida de qualificação entre a Bulgária e a Hungria foi adiada. Em 17 de março, a União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) adiou o campeonato inteiro para 2021, que está programado para ser realizado noutros países para além da Hungria.

A Federação Europeia de Karaté informou a Federação Húngara de Karatê sobre o cancelamento do Campeonato Europeu do ano, que devia ocorrer em Baku, de 25 a 29 de março. Este campeonato fazia parte dos eventos de qualificação para os Jogos Olímpicos.

Ver também 
 Pandemia de COVID-19
 Pandemia de COVID-19 na Europa
 Pandemia de COVID-19 na Áustria
 Pandemia de COVID-19 na Croácia
 Pandemia de COVID-19 na Sérvia
 Pandemia de COVID-19 na Eslováquia
 Pandemia de COVID-19 na Ucrânia

Notas

Ligações externas 
 Sitío oficial do Governo da Hungria referente à COVID-19